Белоозёрка — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Новоалтатского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 40 км к северу от районного центра Шарыпово.

История 
Основана в 1900 г. В 1926 году состояла из 172 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Белоозёрского сельсовета Берёзовского района Ачинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 6 мужчин и 140 женщин из 276 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района